West Union kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Union (Iowa)
West Union (Minnesota)
West Union (Ohio)
West Union (South Carolina)
West Union (West Virginia)